Пено — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 147 километре линии Бологое — Полоцк в посёлке городского типа Пено Тверской области

На станции останавливается один поезд дальнего следования Осташков - Москва. На станции также останавливаются два пригородных поезда Бологое - Великие Луки и Торжок - Осташков.Грузовое движение по линии через станцию незначительное

Станция имеет незначительное путевое развитие. Все стрелочные переводы ручные.

Примечания

Ссылки 
 Яндекс-расписания по станции Пено

Станции Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тверской области
Пеновский район